Este anexo contém uma lista de municípios do Brasil por população, segundo a estimativa da população residente à data de 1 de julho de 2013 feita pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Municípios 

!